Ercole, traduction italienne du nom Hercule, peut se référer à :

Prénom 
 Ercole dell'Abate (1573-1613), peintre baroque italien ;
 Ercole Baldini (1933-), coureur cycliste italien ;
 Ercole Consalvi (1757-1824), cardinal italien ;
 Ercole Dembowski (1812-1881), astronome italien ;
  (v. 1465-v. 1504-1521), orfèvre italien ;
 Ercole Ferrata (1610-1686), sculpteur italien ;
 Ercole Gallegati (1911-1990), lutteur italien, médaillé de bronze olympique ;
 Ercole Olgeni (1883-1947), rameur italien, médaillé d'or et d'argent olympique ;
 Ercole Procaccini il Giovane (1605-1675 ou 1680), peintre italien, petit-fils de Ercole Procaccini il Vecchio ;
 Ercole Procaccini il Vecchio (1520-1595), peintre italien ;
 Ercole Rabitti (1921-2009), footballeur et entraîneur de football italien ;
 Ercole Rangoni (1493-1527), cardinal italien ;
 Domenico Ercole Del Rio (1723-1802), joueur d'échecs et compositeur d'études d'échecs italien ;
 Ercole de’ Roberti (v. 1451-1496), peintre italien ;
 Ercole Spada (1938-), designer automobile italien.

Patronyme 

  (1884-1945), ministre italien ;
 Giovanni Battista Ercole (1750-1811), peintre italien ;
 Michele Ercole (1622-1784), auteur italien.

Toponyme 
 Porto Ercole, village italien de la Toscane.

Arts et littérature 
 Ercole amante, opéra de Francesco Cavalli ;
 Ercole sul Termodonte, opéra d'Antonio Vivaldi.

Voir aussi